Het Nederlands Kampioenschap Allround schaatsen 1964 werd in het weekend van 7 en 8 maart 1964 gehouden in het IJsselstadion in Deventer. Kampioenen werden Stien Kaiser en Rudi Liebrechts.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd
 NR = Nederlands Record

1964
Langebaanschaatsen in 1964
Schaatsen in Overijssel
Sportevenement in Deventer